Escuela Preparatoria Lee (Lee High School) puede referirse:
 Lee High School (Huntsville, Alabama)
 Lee High School (Condado de Lee, Virginia)
 Lee High School (Wyoming, Míchigan)

Escuela Preparatoria Robert E. Lee (Robert E. Lee High School) puede referirse:
 Escuela Preparatoria Margaret Long Wisdom (anteriormente la Escuela Preparatoria Robert E. Lee) (Houston)
 Robert E. Lee High School (Baton Rouge, Luisiana)
 Robert E. Lee High School (Baytown, Texas)
 Robert E. Lee High School (Bishopville, Carolina del Sur)
 Robert E. Lee High School (Condado de Fairfax, Virginia)
 Robert E. Lee High School (Jacksonville, Florida)
 Robert E. Lee High School (Midland, Texas)
 Robert E. Lee High School (Montgomery, Alabama)
 Robert E. Lee High School (San Antonio, Texas)
 Robert E. Lee High School (Staunton, Virginia)
 Robert E. Lee High School (Thomaston, Georgia)
 Robert E. Lee High School (Tyler, Texas)
 R.E. Lee High School (Thomaston, Georgia)